Имплантация эмбриональной ткани или внутриклеточная терапия — это экспериментальная медикаментозная терапия, при которой исследователи имплантируют ткани от плода человеку для лечения заболевания. Есть надежда, что в случае болезни Паркинсона ткань плода будет продуцировать химические вещества, в частности, дофамин, которого не хватает в больном мозге. Эта терапия также исследуется для лечения болезни Альцгеймера и болезни Хантингтона. Ткань плода уникальна, так как она быстро растёт и имеет меньшую вероятность отторжения от иммунной системы хозяина, чем взрослые клетки.

Использование 
В 1982 году у семи человек в округе Санта-Клара, штат Калифорния, был диагностирован паркинсонизм после использования десметилпродина, загрязнённого МФТП. В 1992 году два из семи пациентов были успешно вылечены в больнице Лундского университета в Швеции с помощью нервных трансплантатов ткани плода. Один пациент, который был практически парализован, восстановил достаточную двигательную функцию, чтобы ездить на велосипеде.

Этические и политические проблемы 
Поскольку источником ткани являются абортированные плоды, обсуждаются важные юридические и этические вопросы. Федеральное финансирование исследований эмбриональных тканей было ограничено в Соединённых Штатах при президентах Рейгане и Буше, а затем было отменено администрацией Клинтона.

См. также 
 Стволовая клетка
 Индуцированные стволовые клетки

Примечания 

Стволовые клетки
Трансплантология